Miejscowości w Polsce:
 Sawice-Bronisze
 Sawice-Dwór
 Sawice-Wieś